Това е списъкът с епизоди на анимационния телевизионен британско-американския сериал Невероятният свят на Гъмбол. Първите шест сезона имат общо 240 епизода, но В България излъчени 238 епизода.
Разработва се филм, който ще се излъчи през 2022 Година.

Общ преглед

Епизоди 

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|Хрониките
на Гъмбол
|-
|Епизод 1
Проклятието на Елмор
|Епизод 2
Гласувай за Гъмбол... и Пени?
|Епизод 3
Гласувай за Гъмбол... и Лесли?
|Епизод 4
Гласувай за Гъмбол... и Бобърт?
|Епизод 5
Гласувай за Гъмбол... и който и да е?
|Епизод 6
Родословно дърво
|Епизод 7
Денят на майката
|Епизод 8
Най-издирваният човек на Елмор

Невероятният свят на Гъмбол